Chmeliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Chmelewka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Chmeliwka (Horodok)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Chmeliwka (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Chmeliwka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw, siehe Chmeliwka (Tetijiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Chmeliwka (Beresne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Chmeliwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Chmeliwka (Krasnopillja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Chmeliwka (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Chmeliwka (Wolodymyr)

Chmeliwka ist auch der Name eines Flusses in der ukrainischen Oblast Sumy, siehe Chmeliwka (Fluss)